Borsche est un patronyme porté notamment par :

 Dieter Borsche (1909-1982), acteur allemand ;
 Helga Borsche (1939-), monteuse allemande.